Unter Patriotische Partei versteht man 

 die Bayerische Patriotische Partei, eigentlich Bayerische Patriotenpartei
 die Partido Patriota in Guatemala
 die Patriotische Partei (Japan)
 die Partei der Patrioten Kasachstans